Příjmení Clarkson nosí více významných osobností:

 George Clarkson (1891–1974) – britský hokejový útočník
 Jeremy Clarkson (* 1960) – anglický hlasatel, žurnalista a spisovatel
 Kelly Clarkson (* 1982) – americká pop rocková zpěvačka
 Lana Clarkson (1962–2003) – americká herečka a modelka
 Patricia Clarksonová (* 1959) – americká filmová, televizní a divadelní herečka